Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Sparta Prague Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla druhá nasazená česká tenistka Lucie Šafářová, jež také titul obhájila, když ve finále porazila Alexandru Cadantuovou 3–6, 6–1, 6–1.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Klára Zakopalová ''(1. kolo)
  Lucie Šafářová (vítězka)
  Lucie Hradecká (1. kolo)
  Annika Becková (1. kolo)
  Johanna Larssonová (1. kolo)
  Jana Čepelová (semifinále)
  Mónica Puigová (čtvrtfinále)
  Misaki Doiová (2. kolo)

 Pavouk 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1.Kolo
| RD2=2.Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= K Zakopalová
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=64
| RD1-score01-3=2
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= I Falconi
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= E Svitolina
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= B Pera
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= M Sanchez
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= E Daniilidou
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= T Smitková
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= J Larsson
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= A Beck
| RD1-score09-1=1
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Cadantu
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= A Vrljić
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= S Peer
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= V Dolonc
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= S Záhlavová
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= AK Schmiedlová
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= M Doi
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= I Falconi
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= E Svitolina
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= M Sanchez
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= T Smitková
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=
| RD2-team05= A Cadantu
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= A Vrljić
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= V Dolonc
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= M Doi
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=
| RD3-team01= I Falconi
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=
| RD3-team02= M Sanchez
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=5

| RD3-seed03=
| RD3-team03= A Cadantu
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= V Dolonc
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= I Falconi
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=64
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= A Cadantu
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=77
| RD4-score02-3=
}}

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1.Kolo
| RD2=2.Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= J Čepelová
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= J Cohen
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= G Dabrowski
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Glatch
| RD1-score04-1=1r
| RD1-score04-2=
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= N Bratchikova
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=SE
| RD1-team06=| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Czink
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3/WC
| RD1-team08= L Hradecká
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=65
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= M Puig
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= O Rogowska
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= K Siniaková
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Amanmuradova
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Kr Plíšková
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Y Meusburger
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= A Krunić
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= L Šafářová
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= J Čepelová
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=7
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= G Dabrowski
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=5

| RD2-seed03=SE
| RD2-team03=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk soutěže 

WTA Prague Open
Association Club Sparta Praha
Tenis v roce 2013
Tenis v Česku v roce 2013